Franco es un nombre que hace referencia a varios artículos:

Pueblo franco y su legado
 Pueblo franco, comunidad germana medieval asentada en los territorios de la actual Francia.
 Idioma franco-provenzal, lengua romance de Italia, Francia y Suiza.
 Franco (moneda), nombre de múltiples monedas con origen francés.

Personas
 Francisco Franco, militar y dictador español.
 Abreviatura científica del botánico João Manuel Antonio do Amaral Franco.

Lugares

España
 Franco (Abegondo), aldea española de la parroquia de Montouto, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Franco (Burgos), localidad del municipio de Condado de Treviño, en la provincia de Burgos.
 El Franco, concejo del Principado de Asturias (España).
 Río Franco, afluente del río Arlanza, en España.

Francia
 Franco Condado, región.

Portugal
 Franco (Mirandela), localidad.

Grupos armados
 Comando Ricardo Franco Frente-Sur: grupo armado colombiano.
 Comando Rodrigo Franco, grupo paramilitar peruano.

Artes
 Franco si... pero, parte de las memorias del escritor y académico de la lengua Torcuato Luca de Tena.
 Franco, ese hombre, documental.
 Un franco, 14 pesetas: película española.
 ¡Viva Franco! (con perdón), novela de Fernando Vizcaíno Casas.

Otros 
 Día franco: exento de servicio, libre de obligación o trabajo en deberes, normalmente carácter militar.
 Franco, juego de dados.
 Fundación Nacional Francisco Franco.
 Franco (exento), exento de impuestos y obligaciones, usualmente en ciudades del medievo. 
 Puerto franco, puerto con una jurisdicción relajada con respecto a otros en un país.
 Franco o francu (فرانكو), otra forma de denominar en árabe al alfabeto arabizi.